The Show-Off (1926), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Malcolm St. Clair
The Show-Off (1934), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Charles Reisner
The Show-Off (1946), een Amerikaanse filmkomedie onder regie van Harry Beaumont